Drowning Girl é uma banda de :Indie Rock formada em :Toronto em :2006. É formada por :David Paoli, :Chris Osti, :Jesse Porter e :Hill Kourkoutis que no início emprestou seu nome à banda. Possuí influências como : Blondie, Ray Wonder, The Cure, Blur, The Kinks, Radiohead, The Cardigans, Dalbello, The Pixies, Hawksley Workman, PJ Harvey e entre outras. Foi a primeira banda conhecida pelo gênero indie-rock no Canadá. Seu primeiro CD "Blue" foi lançado em 2004 na época quando banda ainda possuía o nome Hill. Em agosto de 2007 lançaram o segundo CD intitulado “Bang!”. E assim eles conseguiram ficar 1º lugar na Canadian Radio Star do ano de 2007, por sua canção "Dead or Alive". E também a  faixa "Bang!", que ganhou o 1 º lugar num concurso de letras de canções online o ":We are Listening". O video de "Caught By The Rope" chegou em 3 º lugar para o outro concurso online de melhor vídeo independente. Atualmente possuem contrato com a :PuckEye Records e com a :EMI Music responsável pela distribuição no Canadá.

Bandas do Canadá